Outlaws har flere betydninger:

 FC Outlaws – floorball-klub fra Frederikshavn.
 Outlaws (Næstved) – forening fra Næstved. 
 The Outlaws – linedans-forening fra Aars.
 Frederikssund Outlaws – fladfodbold-forening fra Frederikssund
 Outlaws MC – amerikansk rockerklub med afdelinger i USA, Australien og Europa
 Outlaws (Lost) – et afsnit af Lost.